Shuangshi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shuangshi (socken i Kina, Chongqing), 
 Shuangshi (socken i Kina, Shanxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar